Strune života je druga knjiga u kojoj su objavljene pjesme slavonske pjesnikinje Marije Vukoja iz Soljana.

Knjiga sadrži 74 pjesme koje su podijeljene u osam cjelina: Pjesma je život, Sjećanja, Domovina mi zbori, Da se ne zaboravi, Hvala Bogu, Ah ta ljubav, Pjesmom ću ti reći i Gdje ste zvjezdice?

U prvom poglavlju Pjesma je život, njene pjesme su rezultat previranja koje joj ne daju mira. U Sjećanjima, pjesme nas vraćaju u povijest, njezino djetinjstvo i školska vremena. Marija nije ravnodušna ni prema Domovinskom ratu, pa je svoje misli pretočila u stihove koji su okupljeni pod nazivom Da se ne zaboravi. Religiozni motivi u kojim ispovjeda svoju vjeru se nalaze u poglavlju Hvala Bogu. Ljubavni stihovi i osjećaji opjevani su u dijelu Ah, ta ljubav. Domovina mi zbori sadrži pjesme posvećene njenom rodnom kraju - Cvelferiji i kraju odakle su njeni korijeni - Bosni. Pjesme s dječjom tematikom se nalaze pod naslovom Gdje ste zvjezdice.

Zbirka pjesama objavljena je 2007. godine kao rezultat višegodišnjeg prikupljanja napisanih stihova.

Hrvatska lirika